Copiii căpitanului Grant  se poate referi la:

 Literatură
  1868 Copiii căpitanului Grant (Les Enfants du capitaine Grant) – roman reprezentativ al lui Jules Verne

 Film
 1914  Copiii căpitanului Grant (Les enfants du capitaine Grant) – film francez regizat de Victorin-Hippolyte Jasset, Henry Roussel, Joseph Faivre.
 1936 Copiii căpitanului Grant (Дети капитана Гранта) – film sovietic după romanul omonim a scriitorului Jules Verne în regia lui Vladimir Vainștok și David Gutman
 1962 Copiii căpitanului Grant (In Search of the Castaways) – film american după romanul lui Jules Verne în regia lui Robert Stevenson

 Televiziune
 1986 În căutarea căpitanului Grant (în , în ) – un miniserial bulgaro-sovietic în șapte părți